L'École française des métiers du cinéma, de l'audiovisuel et de la musique (EFCAM) est une école de cinéma et de son française installée depuis 2009 sur Nice et depuis 2018 sur Riom.

La vocation de l'école est de former des professionnels de l'image et du son à Bac +2.

Il s'agit d'un établissement privé d’enseignement supérieur qui recrute au niveau bac par voie de concours. Elle propose une formation initiale théorique et pratique, technique et artistique. Elle dispense un enseignement de BTS métiers de l'audiovisuel dans le cadre de trois options, métiers de l'image, métiers du son et montage - post-production, sanctionné par un diplôme de niveau bac + 2. Le service de la formation professionnelle continue propose également des stages courts dans les domaines de l'image et du son. L’EFCAM participe également à de nombreuses activités de recherche appliquée dans ces domaines.

L’option « métiers de l'image » forme des futurs directeur de la photographie, cadreur ou assistant opérateur mais également réalisateur, assistant réalisateur, et offre de nombreuses carrières dans les milieux de la production (industries techniques, effets spéciaux) du cinéma et de l’audiovisuel.

L’option « métiers du son » forme aux métiers techniques et artistiques du son tels que preneur de son, monteur son, mixeur ou ingénieur du son, certes en rapport étroit avec les secteurs de l’image mais aussi avec le monde musical, le spectacle vivant et la radio.

L’enseignement « montage et post-production » est ouvert et couvre un nombre significatif de pratiques professionnelles de post-production. Parmi ces orientations, on peut citer les métiers du montage, du traitement physique des images, de la gestion des systèmes (contrôle de la qualité, organisation des flux, réalisation de bases de données, mise en ligne des images...), du support technique ou commercial (industrie, distribution)

Références 

École de cinéma en France
Établissement scolaire fondé en 2009